Fall Out Boy, een Amerikaanse band uit Chicago, Illinois (Wilmette)
 Free on Board, een term uit het internationale handelsrecht